Ренц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ренц, Михаил Петрович (1916—2008) — лётчик-ас, командир авиационной эскадрильи 30-го гвардейского истребительного авиационного полка, гвардии майор, Герой Советского Союза.
 Ренц, Николай Альфредович (род. 1956) — заслуженный врач Российской Федерации.
 Ренц, Роман Борисович (1922—1995) — советский режиссёр и артист кукольного театра, народный артист РСФСР.
 Ренц, Франц Францевич (1860—1942) — российский и советский астроном.
 Эртль-Ренц, Мартина (род. 1973) — немецкая горнолыжница, выступавшая за сборную Германии с 1991 по 2006 год.